Muhammed Ali Bedir (ur. 24 marca 2000 w Erzurum) – turecki skoczek narciarski. Dwukrotny rekordzista Turcji w długości skoku narciarskiego mężczyzn. Uczestnik mistrzostw świata w lotach narciarskich (2022), mistrzostw świata juniorów (2018), zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2016) i zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017).

Przebieg kariery 
Bedir zaczął uprawiać skoki narciarskie w wieku 9 lat. Bez sukcesów startował w pojedynczych konkursach dziecięcego Turnieju Czterech Skoczni i nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w lutym 2014 w Râșnovie – dwukrotnie zajął 13. miejsce w konkursach Pucharu Karpat, a następnie uplasował się w trzeciej dziesiątce obu rozegranych tam wówczas zawodów FIS Cupu.

W październiku 2015 podczas treningów w Lillehammer uzyskał odległość 139 metrów, ustanawiając nowy rekord Turcji w długości skoku narciarskiego mężczyzn (autorem poprzedniego, o metr gorszego, wyniku był Faik Yüksel). Wynik Bedira w listopadzie 2016 poprawił Muhammed Münir Güngen, który w Ruce skoczył 145 metrów.

W lutym 2016 Bedir wystartował w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2016 w Lillehammer, gdzie w konkursie indywidualnym był siedemnasty. We wrześniu tego samego roku po raz pierwszy w karierze stanął na podium oficjalnych zawodów międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS – 30 września 2016 zajął 3. pozycję w zawodach Pucharu Karpat w Râșnovie.

W grudniu 2016 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując w rozegranych w Vikersund zawodach miejsca w siódmej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2017 w słabo obsadzonych (w obu sklasyfikowano niespełna 30 skoczków) konkursach w Erzurum, gdzie był 18. i 25. W tym samym miesiącu w Erzurum wystartował także w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2017, zajmując 4. miejsce w konkursie indywidualnym (po słabszej drugiej próbie, stracił jednak ponad 27 punktów do trzeciego zawodnika, którym był Mathis Contamine).

W październiku 2017 po raz pierwszy wystąpił w zawodach najwyższej rangi – w kwalifikacjach do konkursu Letniego Grand Prix w Klingenthal zajął przedostatnią, 74. pozycję (wyprzedził Nikołaja Karpienkę) i odpadł z rywalizacji. W listopadzie 2017 zadebiutował w kwalifikacjach Pucharu Świata – w kwalifikacjach do zawodów w Ruce zajął 69. pozycję (gorszy wynik uzyskało 3 skoczków: Juho Ojala, Nikołaj Karpienko i Frans Tähkävuori) i nie awansował do konkursu głównego. W lutym 2018 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, jednak został zdyskwalifikowany w rywalizacji indywidualnej.

W marcu 2021 w Czajkowskim, zajmując 26. lokatę, po raz pierwszy w karierze zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego w zawodach rozgrywanych poza Turcją. We wrześniu 2021 w Szczuczyńsku po raz pierwszy wystąpił w konkursie głównym Letniego Grand Prix, dwukrotnie plasując się w czwartej dziesiątce. W marcu 2022 zadebiutował w rywalizacji na skoczniach mamucich – zarówno podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Vikersund, jak i konkursów Pucharu Świata w Oberstdorfie oraz Planicy odpadał jednak w kwalifikacjach, plasując się pod koniec stawki. W Vikersund uzyskując odległość 155,5 metra poprawił ówczesny rekord Turcji, jednak lepszy wynik w tej samej serii treningowej uzyskał później Fatih Arda İpcioğlu.

29 grudnia 2022 w Oberstdorfie zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 47. miejsce.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty M. A. Bedira na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Starty M. A. Bedira na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty M. A. Bedira na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty M. A. Bedira na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Starty M. A. Bedira na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 11 marca 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 

Ludzie urodzeni w Erzurumie
Tureccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000